Булгана́к — топоним в Крыму.

Реки 
 Восточный Булганак (также Булганак) — река на северо-востоке Крыма, впадает в залив Сиваш Азовского моря.
 Западный Булганак (также Булганак) — река на западе Крыма, впадает в Каламитский залив Чёрного моря.
 Булганак — река на Керченском полуострове, впадает в Керченский пролив.

Населённые пункты 
 Булганак — прежнее название села Кольчугино в Симферопольском районе.
 Булганак — прежнее название села Добролюбовка в Кировском районе.
 Булганак — прежнее название села Бондаренково в Ленинском районе.
 Булганак — встречающееся на картах название исчезнувшего села Суслово в Белогорском районе.

Заливы 
 Булганак — бухта, омывающая северо-восточную оконечность Керченского п-ова.

См. также 
 Булганак-Бодрак